Niemcy:
 Walkertshofen – dzielnica gminy Erdweg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dachau
 Walkertshofen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Augsburg